Història:
 Setge de Roses (1645), durant la Guerra dels Segadors, en què va passar a mans franceses
 Setge de Roses (1693), durant la Guerra dels Nou Anys
 Setge de Roses (1794), durant la Guerra Gran, en què va passar a mans franceses
 Setge de Roses (1808), durant la Guerra del Francès, en què va passar a mans franceses